Kelvin Sebwe (Monróvia, 4 de abril de 1972) é um ex-futebolista liberiano que atuava como volante.

Carreira 
Era conhecido pela sua virilidade e persistência e ainda pelo bom porte físico: 1,87 cm e 80 kg.
Na maioria de sua carreira atuou em equipas da Grécia. No final de sua carreira voltou para Libéria. Sua melhor fase foi no Athletic Club Skoda Xanthi onde ficou de 1997 a 2000.

Seleção 
Ele representou o elenco da Seleção Liberiana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2002 e 1996.

Ligações externas 
 Perfil

Naturais de Monróvia
Jogadores da Seleção Liberiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002